Conway steht für:
 Conway (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Conway-Riff, Korallenriff der Fidschi-Inseln, siehe Ceva-i-Ra
 Conway, Fahrradmarke von Hermann Hartje
 Rolls-Royce Conway, Fluggasturbine

Conway ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 Conway (Prince Edward Island)

Orte in Südafrika:
 Conway (Inxuba Yethemba), in der Gemeinde Inxuba Yethemba, Provinz Ostkap

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conway (Arkansas), Stadt im Faulkner County, Arkansas
 Conway (Florida), census-designated place im Orange County, Florida
 Conway (Iowa), Stadt im Taylor County, Iowa
 Conway (Kansas), gemeindefreies Gebiet im McPherson County, Kansas
 Conway (Kentucky), Ort im Rockcastle County, Kentucky
 Conway (Louisiana), Dorf im Union Parish, Louisiana
 Conway (Massachusetts), Town im Franklin County, Massachusetts
 Conway (Michigan), gemeindefreies Gebiet und census-designated place im Emmet County, Michigan
 Conway (Mississippi), Ort im Leake County, Mississippi
 Conway (Missouri), Stadt im Laclede County, Missouri
 Conway (New Hampshire), Town im Carroll County, New Hampshire
 Conway (North Carolina), Town im Northampton County, North Carolina
 Conway (North Dakota), Stadt im Walsh County, North Dakota
 Conway (Pennsylvania), Gemeinde im Beaver County, Pennsylvania
 Conway (South Carolina), Stadt im Horry County, South Carolina
 Conway (Tennessee), Ort im Giles County, Tennessee
 Conway (Texas), gemeindefreies Gebiet im Carson County, Texas
 Conway (Washington), census-designated place im Skagit County, Washington
 Conway Springs (Kansas)
 Conway Township (Kansas)
 Conway Township (Michigan)
 Conway County Verwaltungseinheit in Arkansas

geografischen Objekte in der Antarktis:
 Conway Ice Ridge, Eisrücken im Marie-Byrd-Land
 Conway Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands
 Conway Peak, Berg im Viktorialand
 Conway Range, Gebirge in der Ross Dependency
 Kap Conway, Kap von Snow Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

im NRHP gelisteten Objekte:
 Conway Bridge, in Briar Thicket, Tennessee, ID-Nr. 09000948
 Conway Building, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 84000988
 Conway Cemetery, in Bradley, Arkansas, ID-Nr. 77000259
 Conway Center Historic District, in Conway, Massachusetts, ID-Nr. 99001043
 Conway Confederate Monument, in Conway, Arkansas, ID-Nr. 96000455
 Conway County Courthouse, in Morrilton, Arkansas, ID-Nr. 89001960
 Conway County Library, in Morrilton, Arkansas, ID-Nr. 78000581
 Conway Downtown Historic District, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 94000815
 Conway Hotel, in Murfreesboro, Arkansas, ID-Nr. 86000384
 Conway Junction Railroad Turntable Site, in South Berwick, Maine, ID-Nr. 88003001
 Conway Methodist Church, 1898 and 1910 Sanctuaries, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 86002225
 Conway Post Office, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 08000758
 Conway Ranch Historic District, in Lee Vining, Kalifornien, ID-Nr. 06001074
 Conway Residential Historic District, in Conway, South Carolina, ID-Nr. 10000166
 Conway Theater, in Conway, Arkansas, ID-Nr. 78003479

Siehe auch:
 Conway River
 Conway-Folge
 Conway-Kabale
 Conway Scenic Railroad
 Conways Spiel des Lebens
 Gesetz von Conway
 Conwy